Ам Буххольцер Буш () — улица в Дюссельдорфе (район Бенрат). Одна из улиц, соединяющих районы Бенрат и Гарат.

Общие сведения 

Улица Ам Буххольцер Буш протягивается с севера на юг между улицей Хильдена () и улицей Гюстровера (Güstrower Straße). Соединяет центр Бенрата и город Хильден с южной частью Бенрата и районом Урденбах. Движение носит напряженный характер. На ней нет ни одного здания или жилого дома. С восточной стороны рядом проходит автобан А59, а с западной — зеленая зона и постройки промышленного предприятия. Протяженность всего 220 метров. В средней части улицы мост через речку Иттер.

История 

На старых средневековых картах дорога уже существовала, а после 1677 года представляла собой часть соседней, ныне называемой "Чёрной дороги". По ней к чудотворному изображению "Чёрной Мадонны Бенратской" шли паломники. Современное название улица получила после 30 января 1952 года, когда происходила перепланировка Бенрата.

Техническая характеристика 

Проезжая часть - двухполосный асфальт. По краям — велосипедные дорожки метровой ширины, которые в наиболее опасных местах имеют красное покрытие. В первой половине 2017 года велодорожки улицы были обновлены: на тротуарах при переходах они выложены красными каменными блоками, а на проезжей части усилены цветом и уточнены. Тротуары двухметровой ширины. Имеется 27 обозначенных парковочных бесплатных мест, используемых, в основном, в дневное время. В зоне тротуаров установлены 14 столбов освещения 8-ми метровой высоты, смонтированные в 1995 году и частично замененные в 2001 году. На перекрестке с Хильденской улицей установлены три светофорных столба. Имеется 7 водосточных люков с поперечными крышками для безопасности велосипедного движения. Улица хорошо оснащены дорожными указателями и разделительными полосами движения.

Общественный транспорт 
По улице проходит маршрут автобуса 788, соединяющего Восточный Бенрат с Монхаймом-на-Рейне (Monheim am Rhein). Автобусные остановки отсутствуют, но находятся не более чем в ста метрах на соседних улицах. Частично на улицу заходят автобусы кольцевых линий 779 и 778, соединяющих железнодорожные вокзалы Бенрата и Гарата.

Велосипедные маркированные маршруты 
По улице проходят три из пяти маркированных в Бенрате веломаршрутов:
 D7 - паломнический веломаршрут ФРГ: Ахен-Бенрат-Бад Ибург (Гамбург).
 D8 - Рейнский веломаршрут: Клеве-Бенрат-Бонн. 235 км. 
 Веломаршрут отдыха номер 6.  Внутридюссельдорфский веломаршрут: Бенрат-Гарат-Урденбах.

Кроме того, улица активно используется велосипедистами для деловых поездок внутри Дюссельдорфа.

Ссылки 
 Улицы Бенрата (Дюссельдорф) Википедия
 Улица Ам Буххольцер Буш на карте Дюссельдорфа 
 Buchholzer Busch sorgt weiter für Ärger 
 Sperrung Am Buchholzer Busch und Schwarzer Weg, 2016

Литература 
 Hermann Kleinfeld: Düsseldorfs Straßen und ihre Benennung. Grupello Verlag, Düsseldorf, 1996. Seite 36. ISBN 3-928234-36-6. Герман Кляйнфельд: Улицы Дюссельдорфа и их названия. Изд-во Групелло, Дюссельдорф, 1996, стр. 36.
 Karl H. Neidhöfer: Düsseldorf. Straßennamen und ihre Geschichte. Droste Verlag Düsseldorf, 1979, S.14. ISBN 3-7700-0494-9. Карл Найдхёфер: Дюссельдорф. НАзвания улиц и их история. Изд-во Дросте, Дюссельдорф, 1979, стр. 14.
 Fahrradstadtplan Düsseldorf und Umgebung. J.h. Bachem Verlag, 2006. Городской план велодорожек Дюссельдорфа и его окрестностей. Изд-во Бахем, Кёльн, 2006.

Улицы по алфавиту
Улицы Бенрата